Er waren twee albums met de naam De grappen van Lambik 1.

De grappen van Lambik 1 (oude reeks), uitgegeven in 1955.
De grappen van Lambik 1 (nieuwe reeks), uitgegeven in 2004.